Přírodní neodym (60Nd) je tvořen pěti stabilními izotopy, 142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd a 148Nd, a dvěma radioizotopy s velmi dlouhými poločasy přeměny, 144Nd a 150Nd. Nejběžnějším izotopem je 142Nd (přirozený výskyt 27,152 %). Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 124 až 161, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 147Nd (poločas přeměny 10,98 dne), 140Nd (3,37 dne), 138Nd (5,04 hodiny) a 141Nd (2,49 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2 hodiny, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 141 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy praseodymu, zatímco u 147Nd a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na promethium (144Nd je alfa radioaktivní)..

Seznam izotopů

Reference 

neodym
Neodym